Altingsvalget 1979 blev afholdt på Island fra 2. december til 3. december 1979.

Politiske valg i 1979
Politiske valg i Island